Piskorski (forma żeńska: Piskorska; liczba mnoga: Piskorscy) – polskie nazwisko. Najprawdopodobniej pochodzi od nazwy ryby – piskorz.

Znane osoby o tym nazwisku 
 Anna Piskorska-Chlebowska – chemiczka, podharcmistrzyni, działaczka opozycji demokratycznej w PRL
 Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska – radiobiolog i toksykolog, profesor nauk weterynaryjnych, pracownik naukowy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, prezydent Puław (1990–1994)
 Katarzyna Piskorska – przewodniczka harcerska, artystka rzeźbiarka i medalierka, działaczka Rodzin Katyńskich, zginęła w czasie katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.
 Maria Piskorska – działaczka niepodległościowa, działaczka ZHP, harcmistrzyni, nauczycielka
 August Piskorski –  protoplasta najstarszego polskiego rodu białoskórników w Warszawie
 Czesław Piskorski – krajoznawca, piewca i popularyzator historii i turystyki Pomorza Zachodniego
 Florian Piskorski – delegat Rady Polonii Amerykańskiej na Europę, ukrywał się w Brdowie w 1939 r.
 Jan Piskorski – polityk, adwokat, radca prawny, poseł na Sejm I kadencji
 Jan Piskorski – prezydent Zamościa w latach 1975–1981
 Jan Maria Piskorski – historyk, wykładowca historii porównawczej Europy na Uniwersytecie Szczecińskim
 Józef Piskorski – rzemieślnik i działacz partyjny związany z Ostródą, poseł na Sejm PRL I, II i III kadencji (1952–1965
 Krzysztof Piskorski – pisarz, autor fantastyczny i twórca gier fabularnych
 Leonard Piskorski – ostatni z najsłynniejszego rodu warszawskich białoskórników
 Mateusz Piskorski – polityk, nauczyciel akademicki, politolog i dziennikarz, poseł na Sejm V kadencji
 Paweł Piskorski – polityk, samorządowiec, były prezydent Warszawy, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, od 2004 do 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego, od 2009 przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego
 Sebastian Jan Piskorski – profesor prawa, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1693-1695
 Tomasz Piskorski – prawnik, działacz Związku Harcerstwa Polskiego, uczestnik walk o niepodległość Polski
 Wacław Piskorski – warszawski białoskórnik, starszy cechu białoskórników przez 43 lata

Postacie fikcyjne 
 „Pisuk” Piskorski – jeden z bohaterów filmu Tysiąc zakazanych krzaków grany w 2008 r. przez Grzegorza Wojdona

Herbowni 
Piskorscy pieczętowali się m.in. herbami:
 Dołęga

Nazwisko Piskorski pojawia się również w spisach szlachty polskiej w guberni wołyńskiej.

Nazwy geograficzne 
 Piskorska – nazwa jednej z ulic w Warszawie-Ursusie, do 1978 roku pod nazwą Wspólna.

Statystyki nazwiska 
Według seriwsu Moikrewni.pl w Polsce żyje 1734 mężczyzn o nazwisku Piskorski i 2009 kobiet o nazwisku Piskorska. Największa koncentracja Piskorskich występuje w poniższych miastach:
 189 osób w Warszawie.
 132 osób w Lubartowie (0,6% populacji)
 115 osób w Lublinie
 108 osób w Biłgoraju (0,4% populacji)
 79 osób w Puławach
 78 osób w Poznaniu
 76 osób w Toruniu.

Przypisy 

Polskie nazwiska